Союз-ФГ е ракета носител, подобрена версия на ракета Союз-У от ракетното семейство на Р-7. Проектирана е от ЦСКБ-Прогрес и конструирана в град Самара. Първият ѝ полет е на 20 май 2000 г., когато носи космически кораб Прогрес до Международната космическа станция (МКС).

От 30 октомври 2002 се използва от Федералната космическа агенция само за извеждане и връщане на космически кроаб Союз до/от МКС. До април 2007 г. ракетата е направила 14 полета до станцията, всички от които са успешни.

Друга версия на ракетата е Союз-ФГ/Фрегат, която има трета степен Фрегат конструирана от НПО Лавочкин в сътрудничество с Химки. Европейско/руската компания Старсем притежава всички права върху изстрелванията на версията. Към декември 2007 е имали 8 изстрелвания на тази версия с комерсиални товари. Първият полет е направен на 2 юни 2003 г.

Ракета Союз-ФГ е използвана за изстрелването на космическия апарат Марс експрес. Космодрумът от който се извършват изстрелванията е Байконур.

Тази ракета най-вероятно ще бъде заменена от Союз -2.

История на изстрелванията

Планирани изстрелвания

Вижте също 
 Р-7
 Союз
 Союз (ракета)
 Союз (космически кораб)
 Союз-У
 Старсем

Източници

Външни препратки 
  Информация за Союз-ФГ от Руската федерална космчиеска агенция .
  Информация за Союз-ФГ/Фрегат от Руската федерална космчиеска агенция .
  Информация от ЦСКБ-Прогресс за Союз-ФГ .

Союз
Програма Союз
Икономика на Самара